Льо́на () — испанская фамилия. Известные носители:

 Льона, Нума Помпильо (1832—1907) — эквадорский поэт, журналист, педагог, дипломат.
 Летельер Льона, Альфонсо (1912—2007) — чилийский композитор и педагог.
 Ластения Ларрива де Льона (1848—1924) — перуанская поэтесса и писательница.